Goschen steht für:

 Goschen (Bibel), altägyptische Provinz
 Goschen (Familie), deutsch-britische Adelsfamilie
 Goschen (Lieberose), Ortsteil der Stadt Lieberose in Brandenburg

Goschen ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Goschen  (1847–1924), britischer Diplomat

 Giles Goschen, 4. Viscount Goschen (* 1965), britischer Peer und Politiker

Siehe auch:
 Gosche
 Göschen
 Goshen